António Silva (ator), actor português.
 Antônio Silva (lutador), lutador de MMA brasileiro.
 Antônio Silva (organista), músico brasileiro.
 Antônio Silva (político), político brasileiro.
 António Maria da Silva, político português.
 Chefe Silva, cozinheiro português.
 António João Pereira Albuquerque Tavares Silva, jogador português.

Desambiguações de antropônimos